X90 ou X-90 peut faire référence à :
 Jetour X90, une automobile du constructeur chinois Jetour ;
 Suzuki X-90, une automobile du constructeur japonais Suzuki.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres